Аврю́з ( — от рәүез `ревизская, переписная`) — исчезнувшая деревня в современном Альшеевском районе.

Известна с конца XVIII в. По одним данным, основана в 1794 г. под названием Новый Аврюз 38 тептярями из д. Казанлы-тамак. По другим сведениям, имеется договор с башкирами Иликей-Минской волости от 5 февраля 1795 г., где тептяри создают д. Аврюз. Как пишет Анвар Закирович Асфандияров, «Эти сведения близки по содержанию, поэтому следует думать, что эти два новых поселения и есть д. Аврюз. Однако, последующие ревизии и переписи её не учитывали. Она не учтена и переписью 1920 г.»

Находился на р. Аврюз.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Альшеевского района
Населённые пункты, основанные в 1794 году